German Angst steht für:

 German Angst, im englischsprachigen Raum Zuschreibung über deutsche Verhaltensweisen
 German Angst (Film), deutscher Film von Jörg Buttgereit, Michal Kosakowski und Andreas Marschall (2015)
 Kommissarin Lucas – German Angst, deutscher Fernsehfilm von Thomas Berger (2007)